Antonio Pacinotti peut faire référence à:

 Antonio Pacinotti (1841-1912) est un physicien et un universitaire italien.
 Le Antonio Pacinotti est un ravitailleur de sous-marins de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).
 Le Antonio Pacinotti est un sous-marin italien, navire de tête de la classe Pacinotti, construit durant la Première Guerre mondiale pour la Regia Marina.